IX Кросс Юманите состоялся 17 февраля 1946 года в Венсенском лесу на .

В последний раз участвовал в кроссе 42-летний Георгий Знаменский (Сэра́ умер в 1942 году). Он уже не бежал — был тренером, администратором, врачом и массажистом. Чемпион Франции и будущий   тактически переиграл советских бегунов. Со старта он ушёл в отрыв и никого не подпускал близко. Стоило кому-то из бегунов (обычно это был специалист в беге на 1500 метров Станислав Пржевальский из СССР) приблизиться, как он ускорялся, восстанавливая отрыв.

Литература 
 

Февраль 1946 года
Венсенский лес